Данилов, Борис:
 Данилов, Борис Григорьевич (1923—1993) — советский марийский поэт, прозаик, переводчик, журналист, заслуженный работник культуры Марийской АССР.
 Данилов, Борис Иванович (1929—2020) — балетмейстер, народный артист РСФСР.
 Данилов, Борис Матвеевич (1911—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Данилов, Борис Михайлович (1926—1987) — старший вальцовщик в цехе № 5 Новотрубного завода Свердловской области, Герой Социалистического Труда.